Билл Бе́рри ) — имя и фамилия следующих персоналий:
 Берри, Билл (род. 1958) — американский музыкант и мультиинструменталист, наиболее известен как барабанщик альтернативной рок-группы R.E.M.
 Берри, Билл (баскетбол) (род. 1942) — американский баскетбольный тренер.
 Берри, Билл (1884) (1884—19??) — английский футболист.
 Берри, Билл (1904) (1904—1972) — английский футболист и футбольный тренер.